Мамедъярова () —  — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Мамедъярова, Зейнаб Гамид кызы (род. 1983) — азербайджанская шахматистка, международный гроссмейстер.
 Мамедъярова, Тюркан Гамид кызы (род. 1989) — азербайджанская шахматистка, международный гроссмейстер.